Космонавтика 1992
Списки космічних запусків